USS Meredith ist der Name von vier Schiffen der United States Navy, benannt nach Jonathan Meredith:

USS Meredith (DD-165), ein Zerstörer der Wickes-Klasse in Dienst von 1919 bis 1936
USS Meredith (DD-434), ein Zerstörer der Gleaves-Klasse in Dienst, der am 1. März 1941 in Dienst gesetzt wurde und am 15. Oktober 1942 sank
USS Meredith (DD-726), ein Zerstörer der Allen-M.-Sumner-Klasse, der am 14. März 1944 in Dienst gesetzt wurde und am 9. Juni 1944 sank
USS Meredith (DD-890), ein Zerstörer der Gearing-Klasse in Dienst von 1945 bis 1979

Meredith